Домінік Рааб ( 1974) — британський політик-консерватор.
 Курт Рааб (; 20 липня 1941, Берґрайхенштайн — 28 червня 1988, Гамбург) — німецький актор.
 Юліус Рааб (1891—1964) — Федеральний канцлер Австрії (1953—1961).